

Carriera

Nazionale
Ha esordito in Nazionale nel 2004, giocando una partita.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale cambogiana